Стефан Спировски (Битољ, 23. августа 1990) македонски је фудбалер који тренутно наступа за АЕК из Ларнаке и репрезентацију Северне Македоније.

Статистика

Клупска

Референце

Спољашње везе 

 
 
 
 
 
 
 

Рођени 1990.
Битољчани
Северномакедонски фудбалери
Фудбалери Пелистера
Фудбалери Борца Чачак
Фудбалери Работничког
Фудбалери Бероа
Фудбалери Вардара
Фудбалери Ференцвароша
Фудбалери Хапоел Тел Авива
Везни играчи у фудбалу
Фудбалери Прве лиге Србије
Фудбалери Суперлиге Србије
Северномакедонски фудбалски репрезентативци
Фудбалери на Европском првенству 2020.